Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в десятый раз за свою историю, и завоевал одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Саид Хусейн Шах.

Состав олимпийской сборной Пакистана

Хоккей на траве 

 Спортсменов — 16

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 Матч за 5-8 место

 Матч за 5-е место

Итог: 5-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Пакистане в 1988 году